Atractogloeaceae är en familj av svampar. Atractogloeaceae ingår i ordningen Atractiellales, klassen Atractiellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Atractogloeaceae

en:Atractogloeaceae